Miard ist der Familienname folgender Personen:

 Hélène Miard-Delacroix (* 1959), französische Geschichts- und Politikwissenschaftlerin
 Jo Miard (eigentlich: Karl-Heinz Müller; 1929–1982), deutscher Bildhauer